|-
|(22001)||1999 XY41|| align=right|13,9|| align=right|2,953|| align=right|0,104|| align=right|00,56|| align=right|5,073||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22002 Richardregan||1999 XB42|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,133|| align=right|3,38|| align=right|4,273||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22003 Startek||1999 XO42|| align=right|14,3|| align=right|2,936|| align=right|0,051|| align=right|1,47|| align=right|5,029||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22004)||1999 XF45|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,164|| align=right|13,44|| align=right|3,806||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22005 Willnelson||1999 XK47|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,075|| align=right|00,89|| align=right|5,225||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22006)||1999 XP51|| align=right|13,8|| align=right|3,037|| align=right|0,084|| align=right|00,83|| align=right|5,291||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22007)||1999 XQ57|| align=right|13,8|| align=right|3,040|| align=right|0,048|| align=right|9,32|| align=right|5,298||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22008)||1999 XM71|| align=right|11,4|| align=right|5,192|| align=right|0,011|| align=right|4,26|| align=right|11,84||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22009)||1999 XK77|| align=right|12,2|| align=right|5,238|| align=right|0,027|| align=right|5,60|| align=right|11,99||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22010)||1999 XM78|| align=right|12,3|| align=right|5,145|| align=right|0,017|| align=right|1,41|| align=right|11,67||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22011)||1999 XR81|| align=right|13,6|| align=right|3,119|| align=right|0,172|| align=right|18,57|| align=right|5,507||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22012)||1999 XO82|| align=right|12,1|| align=right|5,226|| align=right|0,111|| align=right|7,40|| align=right|11,95||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22013)||1999 XO89|| align=right|13,6|| align=right|2,786|| align=right|0,120|| align=right|8,16|| align=right|4,650||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22014)||1999 XQ96|| align=right|10,3|| align=right|5,169|| align=right|0,106|| align=right|29,55|| align=right|11,76||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22015)||1999 XM100|| align=right|12,0|| align=right|3,028|| align=right|0,090|| align=right|12,44|| align=right|5,269||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22016)||1999 XU101|| align=right|12,8|| align=right|3,150|| align=right|0,089|| align=right|9,47|| align=right|5,591||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22017)||1999 XT104|| align=right|12,5|| align=right|3,051|| align=right|0,126|| align=right|11,20|| align=right|5,329||MBA||10. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22018)||1999 XK105|| align=right|13,0|| align=right|3,044|| align=right|0,118|| align=right|9,73|| align=right|5,309||MBA||8. december 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22019)||1999 XU106|| align=right|14,6|| align=right|2,290|| align=right|0,186|| align=right|10,30|| align=right|3,466||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(22020)||1999 XG108|| align=right|13,9|| align=right|3,205|| align=right|0,109|| align=right|2,51|| align=right|5,736||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(22021)||1999 XQ108|| align=right|13,9|| align=right|3,219|| align=right|0,095|| align=right|2,05|| align=right|5,774||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(22022)||1999 XR110|| align=right|14,5|| align=right|2,272|| align=right|0,125|| align=right|5,14|| align=right|3,423||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(22023)||1999 XH114|| align=right|13,0|| align=right|2,678|| align=right|0,146|| align=right|13,25|| align=right|4,382||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22024)||1999 XY114|| align=right|13,0|| align=right|2,607|| align=right|0,195|| align=right|13,97|| align=right|4,209||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22025)||1999 XS118|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,159|| align=right|9,60|| align=right|4,677||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(22026)||1999 XS119|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,196|| align=right|9,30|| align=right|5,315||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(22027)||1999 XS120|| align=right|14,5|| align=right|2,322|| align=right|0,088|| align=right|5,72|| align=right|3,538||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(22028)||1999 XP125|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,180|| align=right|5,33|| align=right|3,481||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(22029)||1999 XN126|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,095|| align=right|4,31|| align=right|4,542||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(22030)||1999 XU127|| align=right|13,9|| align=right|2,430|| align=right|0,098|| align=right|5,46|| align=right|3,788||MBA||7. december 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(22031)||1999 XA137|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,087|| align=right|10,55|| align=right|5,122||MBA||14. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22032)||1999 XB151|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,193|| align=right|13,27|| align=right|4,100||MBA||9. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22033)||1999 XH154|| align=right|13,9|| align=right|2,771|| align=right|0,132|| align=right|8,61|| align=right|4,612||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22034)||1999 XL168|| align=right|13,4|| align=right|2,683|| align=right|0,067|| align=right|6,80|| align=right|4,394||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22035)||1999 XR170|| align=right|11,8|| align=right|5,284|| align=right|0,099|| align=right|16,39|| align=right|12,15||JUT||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22036)||1999 XL181|| align=right|13,7|| align=right|3,036|| align=right|0,142|| align=right|9,84|| align=right|5,289||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22037)||1999 XQ181|| align=right|13,4|| align=right|3,045|| align=right|0,084|| align=right|12,20|| align=right|5,313||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22038 Margarshain||1999 XJ182|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,126|| align=right|5,87|| align=right|3,348||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22039)||1999 XA185|| align=right|14,0|| align=right|3,024|| align=right|0,037|| align=right|10,24|| align=right|5,257||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22040)||1999 XR188|| align=right|12,8|| align=right|3,056|| align=right|0,027|| align=right|10,16|| align=right|5,342||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22041)||1999 XK192|| align=right|11,5|| align=right|5,140|| align=right|0,056|| align=right|10,19|| align=right|11,66||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22042)||1999 XP194|| align=right|11,8|| align=right|5,207|| align=right|0,093|| align=right|6,86|| align=right|11,89||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22043)||1999 XW204|| align=right|12,9|| align=right|2,841|| align=right|0,108|| align=right|16,47|| align=right|4,787||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22044)||1999 XS206|| align=right|12,3|| align=right|3,241|| align=right|0,027|| align=right|20,35|| align=right|5,834||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22045)||1999 XD211|| align=right|13,1|| align=right|2,998|| align=right|0,219|| align=right|10,42|| align=right|5,190||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22046)||1999 XU211|| align=right|12,9|| align=right|3,223|| align=right|0,064|| align=right|16,83|| align=right|5,786||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22047)||1999 XU215|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,136|| align=right|12,73|| align=right|4,192||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22048)||1999 XK238|| align=right|14,5|| align=right|2,711|| align=right|0,118|| align=right|12,30|| align=right|4,462||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22049)||1999 XW257|| align=right|11,9|| align=right|5,363|| align=right|0,059|| align=right|2,55|| align=right|12,42||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22050)||1999 YV13|| align=right|12,9|| align=right|2,918|| align=right|0,079|| align=right|10,02|| align=right|4,983||MBA||31. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22051)||2000 AS7|| align=right|13,0|| align=right|3,134|| align=right|0,087|| align=right|14,25|| align=right|5,547||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22052)||2000 AQ14|| align=right|11,0|| align=right|5,226|| align=right|0,036|| align=right|11,87|| align=right|11,95||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22053)||2000 AO17|| align=right|13,4|| align=right|2,660|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|4,337||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22054)||2000 AP21|| align=right|11,1|| align=right|5,170|| align=right|0,054|| align=right|20,94|| align=right|11,76||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22055)||2000 AS25|| align=right|11,6|| align=right|5,240|| align=right|0,027|| align=right|10,98|| align=right|12,00||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22056)||2000 AU31|| align=right|12,6|| align=right|5,116|| align=right|0,146|| align=right|7,21|| align=right|11,58||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22057 Brianking||2000 AE52|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,131|| align=right|6,45|| align=right|3,428||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22058)||2000 AA64|| align=right|12,3|| align=right|4,015|| align=right|0,080|| align=right|7,66|| align=right|8,043||HLD||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22059)||2000 AD75|| align=right|11,2|| align=right|5,168|| align=right|0,111|| align=right|7,82|| align=right|11,75||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22060)||2000 AF76|| align=right|12,7|| align=right|2,999|| align=right|0,038|| align=right|10,57|| align=right|5,194||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22061)||2000 AX98|| align=right|13,6|| align=right|2,880|| align=right|0,143|| align=right|2,91|| align=right|4,888||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22062)||2000 AL99|| align=right|13,3|| align=right|3,122|| align=right|0,176|| align=right|5,38|| align=right|5,517||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22063 Dansealey||2000 AO99|| align=right|14,8|| align=right|2,305|| align=right|0,086|| align=right|6,12|| align=right|3,498||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22064 Angelalewis||2000 AQ99|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,106|| align=right|9,62|| align=right|4,495||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22065 Colgrove||2000 AZ99|| align=right|14,4|| align=right|2,407|| align=right|0,015|| align=right|8,14|| align=right|3,735||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22066)||2000 AX100|| align=right|13,6|| align=right|3,190|| align=right|0,106|| align=right|7,40|| align=right|5,696||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22067)||2000 AM101|| align=right|13,9|| align=right|2,776|| align=right|0,156|| align=right|7,89|| align=right|4,623||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22068)||2000 AG103|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,079|| align=right|14,97|| align=right|5,357||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22069)||2000 AK105|| align=right|13,0|| align=right|2,998|| align=right|0,063|| align=right|9,72|| align=right|5,191||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22070)||2000 AN106|| align=right|12,7|| align=right|3,978|| align=right|0,277|| align=right|13,77|| align=right|7,932||HLD||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22071)||2000 AB107|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,038|| align=right|16,54|| align=right|5,690||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22072)||2000 AT112|| align=right|13,0|| align=right|3,027|| align=right|0,121|| align=right|10,81|| align=right|5,266||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22073)||2000 AX112|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,131|| align=right|12,27|| align=right|5,676||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22074)||2000 AB113|| align=right|12,6|| align=right|2,994|| align=right|0,104|| align=right|12,00|| align=right|5,180||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22075)||2000 AL138|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,077|| align=right|10,27|| align=right|4,296||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22076)||2000 AZ138|| align=right|13,7|| align=right|2,941|| align=right|0,058|| align=right|11,51|| align=right|5,044||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22077)||2000 AL140|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,282|| align=right|7,73|| align=right|4,100||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22078)||2000 AF149|| align=right|13,2|| align=right|2,615|| align=right|0,189|| align=right|12,78|| align=right|4,228||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22079 Kabinoff||2000 AU151|| align=right|14,1|| align=right|2,554|| align=right|0,182|| align=right|6,13|| align=right|4,082||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22080 Emilevasseur||2000 AS161|| align=right|14,4|| align=right|2,342|| align=right|0,078|| align=right|6,21|| align=right|3,583||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22081)||2000 AA165|| align=right|13,8|| align=right|2,782|| align=right|0,124|| align=right|4,40|| align=right|4,639||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22082 Rountree||2000 AD165|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,196|| align=right|3,71|| align=right|4,342||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22083)||2000 AN165|| align=right|12,4|| align=right|3,232|| align=right|0,044|| align=right|21,13|| align=right|5,809||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22084)||2000 AX168|| align=right|14,2|| align=right|2,661|| align=right|0,147|| align=right|11,66|| align=right|4,340||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22085)||2000 AA169|| align=right|13,6|| align=right|2,624|| align=right|0,122|| align=right|13,19|| align=right|4,250||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22086)||2000 AG170|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,003|| align=right|13,71|| align=right|5,591||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22087)||2000 AZ175|| align=right|12,8|| align=right|2,862|| align=right|0,064|| align=right|13,40|| align=right|4,840||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22088)||2000 AT185|| align=right|13,5|| align=right|2,609|| align=right|0,127|| align=right|14,05|| align=right|4,214||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22089)||2000 AA186|| align=right|13,6|| align=right|2,806|| align=right|0,093|| align=right|9,56|| align=right|4,699||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22090)||2000 AC186|| align=right|14,0|| align=right|3,208|| align=right|0,116|| align=right|14,02|| align=right|5,744||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22091)||2000 AY186|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,029|| align=right|12,01|| align=right|4,195||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22092)||2000 AQ199|| align=right|13,0|| align=right|2,556|| align=right|0,103|| align=right|14,37|| align=right|4,085||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22093)||2000 AG200|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,165|| align=right|10,17|| align=right|4,555||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22094)||2000 AQ200|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,117|| align=right|16,40|| align=right|5,638||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22095)||2000 AY204|| align=right|12,9|| align=right|3,222|| align=right|0,054|| align=right|17,33|| align=right|5,782||MBA||11. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22096)||2000 AF229|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,202|| align=right|14,64|| align=right|4,684||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22097)||2000 BH4|| align=right|12,4|| align=right|3,180|| align=right|0,175|| align=right|16,11|| align=right|5,670||MBA||21. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22098)||2000 BJ16|| align=right|13,4|| align=right|2,642|| align=right|0,184|| align=right|9,69|| align=right|4,295||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22099)||2000 EX106|| align=right|18,0|| align=right|1,105|| align=right|0,277|| align=right|9,85|| align=right|1,161||APL||14. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(22100)||2000 GV93|| align=right|13,5|| align=right|2,990|| align=right|0,108|| align=right|11,93|| align=right|5,170||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22101)||2000 JG15|| align=right|12,7|| align=right|2,932|| align=right|0,070|| align=right|17,72|| align=right|5,019||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22102 Karenlamb||2000 JR61|| align=right|14,1|| align=right|2,796|| align=right|0,056|| align=right|6,32|| align=right|4,676||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22103)||2000 LR17|| align=right|14,7|| align=right|2,474|| align=right|0,203|| align=right|4,42|| align=right|3,890||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22104)||2000 LN19|| align=right|13,2|| align=right|2,582|| align=right|0,245|| align=right|12,24|| align=right|4,149||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22105)||2000 LS36|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,210|| align=right|8,10|| align=right|3,636||MBA||11. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22106)||2000 NC12|| align=right|12,8|| align=right|2,603|| align=right|0,255|| align=right|24,42|| align=right|4,199||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22107)||2000 OV21|| align=right|15,1|| align=right|2,254|| align=right|0,255|| align=right|6,38|| align=right|3,383||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22108)||2000 PD|| align=right|12,1|| align=right|2,947|| align=right|0,110|| align=right|11,73|| align=right|5,058||MBA||1. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|22109 Loriehutch||2000 PJ22|| align=right|14,9|| align=right|2,263|| align=right|0,189|| align=right|6,64|| align=right|3,403||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22110)||2000 QR7|| align=right|13,7|| align=right|2,661|| align=right|0,283|| align=right|6,52|| align=right|4,341||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22111)||2000 QK150|| align=right|14,0|| align=right|2,476|| align=right|0,236|| align=right|5,54|| align=right|3,895||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22112 Staceyraw||2000 QO181|| align=right|14,2|| align=right|2,360|| align=right|0,170|| align=right|5,00|| align=right|3,625||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22113)||2000 RH9|| align=right|13,5|| align=right|2,239|| align=right|0,067|| align=right|5,64|| align=right|3,349||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22114)||2000 RB50|| align=right|13,3|| align=right|2,346|| align=right|0,078|| align=right|8,46|| align=right|3,592||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22115)||2000 RB62|| align=right|13,2|| align=right|2,670|| align=right|0,134|| align=right|12,42|| align=right|4,362||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22116)||2000 RK71|| align=right|12,6|| align=right|3,891|| align=right|0,047|| align=right|5,58|| align=right|7,675||HLD||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22117)||2000 SX39|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,140|| align=right|13,46|| align=right|4,113||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22118)||2000 SL86|| align=right|13,0|| align=right|3,141|| align=right|0,217|| align=right|11,60|| align=right|5,565||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22119)||2000 SA101|| align=right|12,7|| align=right|2,702|| align=right|0,106|| align=right|11,79|| align=right|4,442||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22120 Gaylefarrar||2000 SO102|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,179|| align=right|4,18|| align=right|3,497||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22121)||2000 SM107|| align=right|14,7|| align=right|2,187|| align=right|0,164|| align=right|1,49|| align=right|3,233||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22122)||2000 SU155|| align=right|13,7|| align=right|3,099|| align=right|0,096|| align=right|9,03|| align=right|5,454||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22123)||2000 SG172|| align=right|11,9|| align=right|2,997|| align=right|0,115|| align=right|11,68|| align=right|5,188||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22124)||2000 ST183|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,224|| align=right|2,35|| align=right|3,339||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(22125)||2000 SH186|| align=right|13,6|| align=right|2,591|| align=right|0,172|| align=right|13,16|| align=right|4,170||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22126)||2000 SR187|| align=right|13,7|| align=right|2,972|| align=right|0,099|| align=right|10,75|| align=right|5,124||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(22127)||2000 SZ226|| align=right|14,6|| align=right|2,776|| align=right|0,175|| align=right|10,07|| align=right|4,624||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22128)||2000 SH242|| align=right|13,9|| align=right|2,579|| align=right|0,222|| align=right|6,12|| align=right|4,140||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22129)||2000 SD311|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,180|| align=right|15,82|| align=right|5,706||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22130)||2000 UT3|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,215|| align=right|7,97|| align=right|3,717||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22131)||2000 UK4|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|2,59|| align=right|3,396||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22132 Merkley||2000 UD21|| align=right|14,5|| align=right|2,943|| align=right|0,083|| align=right|2,66|| align=right|5,047||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22133)||2000 UO56|| align=right|13,9|| align=right|3,088|| align=right|0,074|| align=right|11,35|| align=right|5,426||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22134 Kirian||2000 UA66|| align=right|14,9|| align=right|3,145|| align=right|0,177|| align=right|1,34|| align=right|5,577||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22135)||2000 UA100|| align=right|13,3|| align=right|2,606|| align=right|0,155|| align=right|12,69|| align=right|4,207||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22136)||2000 VJ3|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,088|| align=right|3,84|| align=right|3,542||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|22137 Annettelee||2000 VM15|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,117|| align=right|1,71|| align=right|4,019||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22138 Laynrichards||2000 VD25|| align=right|14,8|| align=right|3,180|| align=right|0,154|| align=right|2,04|| align=right|5,669||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22139 Jamescox||2000 VU28|| align=right|14,9|| align=right|2,388|| align=right|0,132|| align=right|5,82|| align=right|3,689||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22140 Suzyamamoto||2000 VW32|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,100|| align=right|3,30|| align=right|4,563||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22141)||2000 VH36|| align=right|13,6|| align=right|2,551|| align=right|0,280|| align=right|8,09|| align=right|4,075||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22142 Loripryor||2000 VC37|| align=right|15,8|| align=right|2,207|| align=right|0,159|| align=right|5,30|| align=right|3,277||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22143 Cathyfowler||2000 VL37|| align=right|15,5|| align=right|2,235|| align=right|0,193|| align=right|00,67|| align=right|3,340||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22144 Linmichaels||2000 VM37|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,140|| align=right|6,40|| align=right|3,639||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22145)||2000 WJ17|| align=right|14,0|| align=right|2,250|| align=right|0,173|| align=right|10,11|| align=right|3,374||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22146 Samaan||2000 WM23|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,089|| align=right|7,50|| align=right|4,565||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22147)||2000 WP32|| align=right|13,3|| align=right|3,110|| align=right|0,206|| align=right|12,61|| align=right|5,484||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22148 Francislee||2000 WH46|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,087|| align=right|6,34|| align=right|4,477||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22149)||2000 WD49|| align=right|9,9|| align=right|5,145|| align=right|0,046|| align=right|21,50|| align=right|11,67||JUT||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22150)||2000 WM49|| align=right|14,2|| align=right|2,397|| align=right|0,117|| align=right|12,32|| align=right|3,711||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22151 Davebracy||2000 WM56|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,091|| align=right|1,06|| align=right|5,042||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22152 Robbennett||2000 WG57|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,196|| align=right|2,14|| align=right|3,713||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22153 Kathbarnhart||2000 WT58|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,114|| align=right|1,65|| align=right|4,028||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22154)||2000 WV72|| align=right|13,2|| align=right|3,161|| align=right|0,055|| align=right|7,08|| align=right|5,619||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22155 Marchetti||2000 WQ88|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,134|| align=right|6,53|| align=right|3,480||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22156 Richoffman||2000 WQ94|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,192|| align=right|2,63|| align=right|3,497||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22157 Bryanhoran||2000 WQ99|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,118|| align=right|00,40|| align=right|5,528||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22158 Chee||2000 WG101|| align=right|14,6|| align=right|2,528|| align=right|0,128|| align=right|9,29|| align=right|4,019||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22159)||2000 WW116|| align=right|14,0|| align=right|2,756|| align=right|0,124|| align=right|10,42|| align=right|4,574||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22160)||2000 WP120|| align=right|13,6|| align=right|2,613|| align=right|0,163|| align=right|5,61|| align=right|4,224||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22161 Santagata||2000 WR123|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,092|| align=right|2,49|| align=right|4,513||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22162 Leslijohnson||2000 WS123|| align=right|14,4|| align=right|2,547|| align=right|0,185|| align=right|4,24|| align=right|4,063||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22163)||2000 WF125|| align=right|13,9|| align=right|2,529|| align=right|0,148|| align=right|10,71|| align=right|4,020||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22164)||2000 WE135|| align=right|13,6|| align=right|2,642|| align=right|0,157|| align=right|11,64|| align=right|4,293||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22165 Kathydouglas||2000 WX137|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,107|| align=right|3,37|| align=right|3,463||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22166)||2000 WX154|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,200|| align=right|11,07|| align=right|3,819||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22167 Lane-Cline||2000 WP157|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,072|| align=right|6,45|| align=right|3,497||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22168 Weissflog||2000 WX158|| align=right|16,0|| align=right|2,155|| align=right|0,270|| align=right|2,98|| align=right|3,164||MBA||30. november 2000||Drebach||J. Kandler; G. Lehmann
|-
|(22169)||2000 WP165|| align=right|13,7|| align=right|2,889|| align=right|0,149|| align=right|10,31|| align=right|4,910||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(22170)||2000 WE175|| align=right|13,5|| align=right|2,592|| align=right|0,208|| align=right|14,35|| align=right|4,173||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22171)||2000 WK179|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,089|| align=right|8,43|| align=right|4,135||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22172)||2000 XQ11|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,059|| align=right|15,32|| align=right|4,154||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22173)||2000 XE25|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,133|| align=right|9,65|| align=right|4,068||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22174)||2000 XG28|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,080|| align=right|7,44|| align=right|4,210||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22175)||2000 XS29|| align=right|13,5|| align=right|2,762|| align=right|0,136|| align=right|14,22|| align=right|4,589||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22176)||2000 XG36|| align=right|13,7|| align=right|2,381|| align=right|0,178|| align=right|13,40|| align=right|3,674||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22177 Saotome||2000 XS38|| align=right|12,6|| align=right|3,181|| align=right|0,132|| align=right|23,87|| align=right|5,673||MBA||6. december 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(22178)||2000 XW40|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,097|| align=right|13,90|| align=right|4,263||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22179)||2000 YY|| align=right|14,5|| align=right|2,459|| align=right|0,125|| align=right|5,78|| align=right|3,854||MBA||17. december 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22180)||2000 YZ|| align=right|9,8|| align=right|5,201|| align=right|0,071|| align=right|29,27|| align=right|11,86||JUT||19. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22181)||2000 YA6|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,268|| align=right|7,42|| align=right|4,373||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22182)||2000 YR9|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,095|| align=right|5,59|| align=right|3,641||MBA||22. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22183)||2000 YE12|| align=right|13,8|| align=right|2,613|| align=right|0,189|| align=right|14,38|| align=right|4,224||MBA||23. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(22184)||2000 YT15|| align=right|14,3|| align=right|2,263|| align=right|0,178|| align=right|10,40|| align=right|3,403||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|22185 Štiavnica||2000 YV28|| align=right|13,1|| align=right|3,201|| align=right|0,010|| align=right|22,60|| align=right|5,727||MBA||29. december 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(22186)||2000 YO30|| align=right|16,4|| align=right|2,180|| align=right|0,105|| align=right|2,57|| align=right|3,219||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(22187)||2000 YZ33|| align=right|12,6|| align=right|3,088|| align=right|0,148|| align=right|20,66|| align=right|5,425||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22188)||2000 YU61|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,231|| align=right|1,35|| align=right|4,132||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22189)||2049 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,084|| align=right|3,65|| align=right|3,587||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22190)||2100 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,856|| align=right|0,078|| align=right|16,80|| align=right|4,826||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22191)||2113 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,089|| align=right|3,54|| align=right|4,346||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22192)||2571 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,127|| align=right|7,23|| align=right|4,395||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22193)||2712 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,651|| align=right|0,048|| align=right|2,97|| align=right|4,316||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22194)||2740 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,667|| align=right|0,105|| align=right|5,46|| align=right|4,355||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22195)||3509 P-L|| align=right|15,3|| align=right|1,903|| align=right|0,035|| align=right|23,66|| align=right|2,624||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22196)||3518 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,912|| align=right|0,079|| align=right|7,56|| align=right|4,968||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22197)||3555 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,316|| align=right|0,107|| align=right|6,54|| align=right|3,523||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22198)||4080 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,111|| align=right|3,95|| align=right|5,425||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|22199 Klonios||4572 P-L|| align=right|11,8|| align=right|5,336|| align=right|0,081|| align=right|9,07|| align=right|12,33||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22200)||4573 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,080|| align=right|9,49|| align=right|5,649||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22201)||4584 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,344|| align=right|0,212|| align=right|5,88|| align=right|3,588||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22202)||4715 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,136|| align=right|2,93|| align=right|3,709||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|22203 Prothoenor||6020 P-L|| align=right|11,5|| align=right|5,224|| align=right|0,101|| align=right|1,38|| align=right|11,94||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22204)||6121 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,162|| align=right|0,185|| align=right|00,15|| align=right|5,622||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22205)||6703 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,021|| align=right|4,10|| align=right|4,335||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22206)||6735 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,162|| align=right|5,15|| align=right|5,518||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22207)||7081 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,211|| align=right|0,116|| align=right|4,97|| align=right|3,288||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22208)||7605 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,171|| align=right|11,84|| align=right|5,517||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22209)||1056 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,136|| align=right|11,57|| align=right|4,300||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22210)||2206 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,116|| align=right|4,76|| align=right|3,343||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22211)||3106 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,209|| align=right|2,94|| align=right|3,416||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22212)||3195 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,232|| align=right|0,122|| align=right|4,76|| align=right|3,333||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22213)||4322 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,435|| align=right|0,131|| align=right|2,98|| align=right|3,800||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22214)||4326 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,124|| align=right|10,79|| align=right|5,190||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22215)||1108 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,132|| align=right|6,35|| align=right|3,710||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22216)||1242 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,198|| align=right|13,88|| align=right|4,198||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22217)||1260 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,117|| align=right|7,86|| align=right|4,328||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22218)||2064 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,054|| align=right|5,69|| align=right|4,363||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22219)||2066 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,105|| align=right|4,97|| align=right|5,123||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22220)||2097 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,056|| align=right|6,75|| align=right|3,695||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22221)||2243 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|2,59|| align=right|3,743||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|22222 Hodios||3156 T-2|| align=right|12,7|| align=right|5,111|| align=right|0,044|| align=right|2,41|| align=right|11,56||JUT||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22223)||3232 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,136|| align=right|4,52|| align=right|3,411||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22224)||3270 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,136|| align=right|3,35|| align=right|3,693||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22225)||4091 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,647|| align=right|0,198|| align=right|3,44|| align=right|4,306||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22226)||4328 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,123|| align=right|4,17|| align=right|3,371||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|22227 Polyxenos||5030 T-2|| align=right|11,4|| align=right|5,227|| align=right|0,134|| align=right|10,95|| align=right|11,95||JUT||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22228)||5081 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,054|| align=right|14,62|| align=right|4,286||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22229)||5415 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,129|| align=right|5,82|| align=right|3,291||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22230)||1022 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,096|| align=right|0,074|| align=right|10,24|| align=right|5,447||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22231)||2239 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,114|| align=right|5,00|| align=right|4,382||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22232)||2311 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,965|| align=right|0,039|| align=right|9,04|| align=right|5,105||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22233)||3093 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,139|| align=right|5,89|| align=right|3,700||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22234)||3166 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,159|| align=right|2,46|| align=right|3,719||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22235)||3502 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,169|| align=right|0,041|| align=right|1,65|| align=right|3,193||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22236)||3535 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,189|| align=right|2,42|| align=right|3,701||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22237)||3833 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,062|| align=right|1,84|| align=right|4,639||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22238)||3854 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,091|| align=right|2,33|| align=right|5,511||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22239)||4030 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,689|| align=right|0,063|| align=right|4,23|| align=right|4,408||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22240)||4039 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,146|| align=right|0,100|| align=right|2,64|| align=right|3,143||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22241)||4072 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,128|| align=right|5,87|| align=right|5,416||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22242)||4080 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,080|| align=right|11,10|| align=right|5,358||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22243)||4141 T-3|| align=right|14,9|| align=right|3,138|| align=right|0,190|| align=right|6,03|| align=right|5,557||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22244)||4235 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,030|| align=right|5,13|| align=right|3,641||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22245)||4309 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,175|| align=right|5,52|| align=right|4,497||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22246)||4380 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,709|| align=right|0,102|| align=right|5,25|| align=right|4,458||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22247)||4611 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,116|| align=right|11,44|| align=right|5,500||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22248)||5029 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,083|| align=right|0,025|| align=right|10,04|| align=right|5,413||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22249)||1972 RF2|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,248|| align=right|3,86|| align=right|3,488||MBA||11. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|22250 Konstfrolov||1978 RD2|| align=right|14,3|| align=right|2,590|| align=right|0,229|| align=right|4,77|| align=right|4,167||MBA||7. september 1978||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov